Pammachius bezeichnet
 Pammachius († 409), einen römischen Senator und christlichen Heiligen
 ein lateinisches Drama von Thomas Naogeorg, geschrieben 1538